Lemm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lemm (1889–1918), deutscher expressionistischer Schriftsteller
 Aurelio Lemm (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Birgit von Lemm (* 1953), deutsche Kunstmalerin mit christlichem Hintergrund
 Christiane Lemm (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Daniel von Lemm (1845–1924), deutsch-baltischer Generalsuperintendent für das Gouvernement Estland.
 Friedrich Wilhelm Lemm (1782–1837), deutscher Theaterschauspieler
 Georg Lemm (1867–1940), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Gordon Lemm (* 1977), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Marzahn-Hellersdorf
 Heinz-Georg Lemm (1919–1994), deutscher Offizier der Wehrmacht und Bundeswehr
 Oskar Eduardowitsch Lemm (1856–1918), russischer Koptologe

 Philippe Lemm (* 1985), niederländischer Jazzmusiker
 Romano Lemm (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Ute Lemm (* 1974), deutsche Opern- und Theaterintendantin
 Wilhelm Lemm (1895 – nach 1945), deutscher Gärtner und Kommunalpolitiker der NSDAP
 Willi Lemm (1905–1973), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Lem
 Villa Lemm, ehemalige Residenz des britischen Stadtkommandanten in Berlin
 Lemme
 Lemma